Слудский — фамилия.

Известные носители:
 
 Слудский, Аркадий Александрович (1912—1978) — советский зоолог-охотовед, доктор биологических наук (1962), член-корреспондент АН Казахской ССР (1967).
 Слудский, Фёдор Алексеевич (1841—1897) — русский математик и механик, заслуженный профессор Московского университета.

См. также